Grab je selo u Zadarskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravno pripada općini Gračcu.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se na jugoistočno od Gračca.

Promet 
Nalazi se sjeveroistočno od državne ceste D1.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. Grab je imao 78 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji